Daniel Newman est un nom de personne notamment porté par : 

 Daniel Newman, (1976-), acteur britannique ;
 Daniel Newman, (1981-), acteur américain ;
 , homme politique néo-zélandais.

Voir aussi